Ciocârlia község Romániában, Constanța megyében
 Ciocârlia község Romániában, Ialomița megyében
 Ciocârlia falu Romániában, Iași megyében